Sandy Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sandy Creek (New York)
Sandy Creek (North Carolina)